Karl Friedrich Oppermann oder Karl-Friedrich Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedrich Oppermann (Ingenieur) (1889–1969), deutscher Ingenieur, Regierungsbaumeister, Präsident des Verbandes Deutscher Nichtbundeseigener Eisenbahnen, Eisenbahn-Direktor in Bentheim
 Karl-Friedrich Oppermann (Theologe) (1944–2016), deutscher evangelischer Theologe und Pastor sowie Sachbuch-Herausgeber